Hamlet Mkhitaryan (1962 - 1996), footballeur international arménien, père d'Henrikh Mkhitaryan ;

 Hamlet Mkhitaryan, footballeur international arménien ;

 Henrikh Mkhitaryan (1989 - ), footballeur international arménien, fils d'Hamlet Mkhitaryan.

Voir aussi